Демянка — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость
 Демянка — река в Псковской области, приток Шелони

См. также:
Демьянка